USS Los Angeles — кораблі ВМС США, названі на честь міста Філадельфія.

 USS Philadelphia (1776) — канонерський човен, збудований у 1776 році. Ніс службу у складі Континентального флоту. Потоплений на озері Шамплейн у серпні того ж року. У 1835 році був піднятий, експонується в Національному музеї американської історії.
 USS Philadelphia (1799) — 36-гарматний вітрильний фрегат, збудований у 1800 році. У 1803 році захоплений піратами під час Першої берберійської війни, але у 1804 році відбитий та спалений американцями.
 USS Philadelphia (1861) — колісний пароплав, збудований у 1861 році. Брав участь у громадянській війні в США. Проданий у 1865 році.
 USS Philadelphia (C-4) — бронепалубний крейсер, збудований у 1890 році. Ніс службу до 1926 року, у 1927 році зданий на злам.
 USS Philadelphia (CL-41) — легкий крейсер типу «Бруклін». Збудований у 1937 році. Брав участь у Другій світовій війні. У 1951 році проданий Бразилії, де отримав назву Barroso (CL-11). Зданий на злам у 1974 році.
 USS Philadelphia (SSN-690) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1977 році На службі протягом 1976-2010 років. У 2010 році виключений зі складу флоту. Очікує на утилізацію.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни